Флашинг-авеню:

 Флашинг-авеню (Нью-Йорк) (англ.) - улица в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

 Флашинг-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line.
 Флашинг-авеню — станция на IND Crosstown Line Нью-Йоркского метро.